614 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 614 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Чувашской Республике. Код 245431.
 614 км — остановочный пункт Казахской железной дороги в Казахстане. Код 691448.